Чико Макі (,  17 серпня 1939, Су-Сент-Марі —  24 серпня 2015, Порт-Довер) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Старший брат Вейна Макі.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1960 року.

Усю професійну клубну ігрову кар'єру, що тривала 17 років, провів, захищаючи кольори команди «Чикаго Блек Гокс».

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Джона Росса Робертсона в складі «Сент-Катарінс Тепес» — 1960.
 Володар Меморіального кубка в складі «Сент-Катарінс Тепес» — 1960.
 Пам'ятна нагорода Дадлі «Реда» Гарретта (АХЛ) — 1961.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Чикаго Блек Гокс» — 1961.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1961, 1971, 1972.

Статистика

Посилання 
 

канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Уродженці Су-Сент-Марі (Онтаріо)